Налча́н Ашо́т Гедео́нович (10 января 1905, Тбилиси — январь 1972, Москва) — советский станкостроитель.

Биография 
С середины 1940-х гг. преподаёт в ВЗМИ — базовом вузе в системе заочного и вечернего образования в СССР. В начале 1950-х гг. организовывал преподавание станкостроительных дисциплин в Политехническом университете в Будапеште. Профессор, заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и автоматы» ВЗМИ.

Автор ряда учебников по станкостроению. Написанный им учебник «Металлорежущие станки» переведён на японский язык в трёх томах (трижды — в 1965, 1966 и 1969 гг.).

Член КПСС.

Похоронен на Армянском кладбище в Москве.

Труды

Примечания 

Машиностроители
Члены КПСС
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)